-{XXIII}- Летња Универзијада 1991. одржанана је у Шефилду Енглеска од 14. јула до 25. јула 1995. године. Отварање је било на стадиону -{Don Valley}- у Шефилду, а отворила га је енглеска принцеза Ана.

На Универзијади је учествовало 101 земаља са 4.622 учесника 3.346 спортиста и 1.276 пратилаца. 
Највише успеха је имала репрезентација САД која је освојила укупно 75 медаља (28 златних, 23 сребрних и 24 бронзане.)

Спортови на Универзијади 1991

Биланс медаља по спортовима

Атлетика

Кошарка

Мачевање

Фудбал

Пливање

Скокови у воду

Ватерполо

Спортска гимнастика

Тенис

Одбојка

Ритмичка гимнастика

Хокеј на трави

Биланс медаља укупно

Представници Југославије на Универзијади 1991. 

На Летњој Универзијади 1991 репрезентација Југославије је учествовала са 7 такмичара у 2 спорта атлетици и пливању. Освојена је једна сребрна медаља.

Освајачи медаља

Спољашње везе 
 Резултати атлетике за мушкарце
 Резултати атлетике за жене
 Резултати кошарка
 Резултати тениса

Летње Универзијаде
Спорт у Енглеској
Спорт у 1991.